Півострів Сімабара
Сімабара (Наґасакі)
Мінамі-Сімабара
Затока Сімабара
Сімабарське повстання